«Crossing the Jordan» () – студийный альбом белорусской группы «Spasenie», записанный с участием музыкантов чикагской группы «Crossroads» и изданный в 2004 году. Диск записывался музыкантами в Бресте, продюсерами пластинки выступили Тим Спренси и  (в США). Первая презентация диска в Белоруссии прошла 29 июля 2005 года в Минске при поддержке продюсера Тима Спренси и его группы «Crossroads» в клубе «Белая вежа».

История 
Заглавной песней пластинки является библейская история.

– рассказывал порталу TUT.BY вокалист Игорь Муха.

Продажи дисков превысили все ожидания брестских музыкантов.

Список композиций

Приём критиков 
Татьяна Замировская из еженедельника «БелГазета» на страницах издания отметила, что альбом ассоциируется со Стингом, Филом Коллинзом и Марком Нопфлером, а произведения на нём есть «рафинированный и меланхоличный джаз-рок с элементами фолка».

WASP из «Музыкальной газеты» услышала на CD мягкий поп-рок, более гармоничный, чем в исполнении «Нового Иерусалима», и похвалила работу продюсера Тима Спренси, в то время как песни с пластинки критику также напомнили произведения Стинга и Фила Коллинза.

Участники 

Музыканты:
 Пётр Семенюк — клавишные, вокал.
 Павел Шельпук — скрипка, альт, вокал.
 Александр Зиновьев — контрабас.
 Светлана Правдина — виолончель.
 Василий Машлякевич — бас-гитара.
 Ежи Хайчук — ударные.
 Джим Спренси — перкуссия.
 Тим Спренси — вокал, акустическая и электрогитара.
 Леонид Борисевич — электрогитара.
 Игорь Рудый — саксофон-сопрано, саксофон-альт, кларнет.
 Бекки Шарп — вокал.
 Игорь Муха — вокал.

Производство:
 Александр Борисюк — пастырская забота.
 Сью Брандт — администратор.
 Тим Спренси — дизайн CD, фотографии, исполнительный продюсер.
 Бриана Спренси — фотографии.
 Майкл Уилсон — фотографии.
 Павел Шельпук — инженер звукозаписи, исполнительный продюсер.
 Андрей Ковальчук — ассистент инженера звукозаписи.
 Павел Шельпук, студия «С» — сведение.
 Вальдемар Сименс — мастеринг.
 Студия «С» — мастеринг.

Примечания 

Поп-рок-альбомы
Альбомы Белоруссии
Джаз-фьюжн-альбомы
Альбомы Spasenie